SOS je mezinárodní tísňový signál. Dále může znamenat zkratku:
 Stráž obrany státu – ozbrojená složka chránící hranice Československa v letech 1936–1939
 Sdružení obrany spotřebitelů ČR
 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko – slovenské občanské sdružení
 Strana pro otevřenou společnost (SOS)
 Strana občanské sebeobrany
 SOS dětské vesničky
 Skautská ochranná služba
 SOS (píseň) – singl skupiny ABBA
 S.O.S. (album) – album skupiny Arakain
 SOS (film) – francouzský film z roku 1941
 S.O.S. ochranná služba – bezpečnostní agentura ze Zlínského kraje

podobné slovo
 Soos – národní přírodní rezervace poblíž Františkových Lázní

Externí odkazy